Сезон 2016/2017 — 13-й сезон для «Томи» во втором по значимости дивизионе российского футбола, а также 61-й сезон клуба в чемпионатах СССР и России.

Первый официальный матч команда провела 8 июля 2017 года против «Кубани», последний — 12 мая 2018 года против «Кубани».

Общая статистика 
По состоянию на 12 мая 2018 года

В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Сезоны ФК «Томь»
Сезон 2017/2018 российских футбольных клубов